Сообщения (, ранее известен как Android Messages) — приложение для обмена SMS и мгновенными сообщениями, разработанное корпорацией Google для своей мобильной операционной системы Android. Также доступен веб-интерфейс. Запущенный в 2014 году, он поддерживает обмен сообщениями Rich Communication Services с 2018 года, продаваемый как «функции чата». К апрелю 2020 года у приложения было более миллиарда установок что, скорее всего, было связано с более широким развёртыванием RCS во многих странах без поддержки оператора связи.

Функции 
Приложение поддерживает Rich Communication Services с использованием серверов Jibe, которые используют универсальный профиль RCS, продаваемый потребителям как «функции чата». Он также имеет интеграцию с приложением Google для видеозвонков Duo. Сообщения также доступны в Интернете, что позволяет отправлять и получать сообщения через Интернет, но требует, чтобы телефон был подключен к Интернету.

Примечания

Ссылки 

Протоколы обмена мгновенными сообщениями